Beinwil kan syfta på följande platser:

Schweiz 
 Beinwil (Freiamt), ort och kommun i kantonen Aargau
 Beinwil am See, ort och kommun i kantonen Aargau
 Beinwil, Solothurn, ort och kommun i kantonen Solothurn